Metalimnus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ribaut 1948. Metalimnus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Metalimnus